Villemer (Seine-et-Marne)
 Villemer (Yonne)